Néstor Subiat (1945); Argentijns voetballer, vader van onderstaande
 Néstor Subiat (1966); Argentijns-Zwitsers voetballer, zoon van bovenstaande